На летних Олимпийских играх 1908 года соревнования по футболу проводились только среди мужчин.

Медалисты

Результаты

1/4 финала 
 Нидерланды — Венгрия (матч не состоялся из-за отказа Венгрии, в полуфинал вышли Нидерланды)
 Франция-1 — Богемия (матч не состоялся из-за отказа Богемии, в полуфинал вышла Франция-1)

1/2 финала

Матч за 3 место 
Франция-1 отказалась играть матч за 3 место после сокрушительного поражения от Дании, поэтому с Нидерландами играла Швеция.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1908
1908 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Великобритании